Saline é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Saline (Arkansas)
 Condado de Saline (Illinois)
 Condado de Saline (Kansas)
 Condado de Saline (Missouri)
 Condado de Saline (Nebraska)

Ver também
 Saline
 Salina (desambiguação)
 Salinas (desambiguação)

Desambiguações de topônimos